Seubersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Seubersdorf in der Oberpfalz, Gemeinde im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Seubersdorf (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seubersdorf (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
in Polen
 Seubersdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Brzydowo (Świątki), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Gmina Świątki
 Seubersdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Brzydowo (Ostróda), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Seubersdorf, Kreis Marienwerder, Westpreußen/Ostpreußen, seit 1945: Zebrdowo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Gardeja